Антонина Александрова: Александрова, Антонина Николаевна (1920—1949) — советская железнодорожница, Герой Социалистического Труда.
 Александрова, Антонина Петровна (род. 1939) — советский тележурналист, редактор, заслуженный работник культуры РСФСР.